Bihar se lahko nanaša na:

 Bihar, država v Indiji
 Bihar (reka), Indija
 Bihar (grofija), grofija v Madžarskem kraljestvu
 Hajdú-Bihar, grofija na Madžarskem
 Bihar, ulica v Budimpešti, Madžarska
 Bihar, madžarsko ime za romunsko grofijo Bihor
 Bihar (kralj), kagan (kan) Hazarov
 Behar, Tora
 Bihar (priimek)
 HMS Bihar